Localidades em Portugal
 Figueiredo (Amares) - freguesia 
 Figueiredo (Braga) - freguesia 
 Figueiredo (Guimarães) - freguesia 
 Figueiredo (Sertã) - freguesia 

 Figueiredo das Donas - freguesia 
 Figueiredo de Alva - freguesia 

Outros usos
 João Figueiredo, ex-presidente do Brasil, comumente referido apenas como "Figueiredo"
 Cláudio Figueiredo Diz, zagueiro do Flamengo na década de 1980, conhecido como "Figueiredo"